Lambert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frank R. Lambert
 Aylmer Bourke Lambert
 J. G. Lambert